Sillé kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sillé-le-Guillaume, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Sillé-le-Philippe, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire,